

Persone 
 Alessandro Gregorio Capponi – museologo e collezionista
 Barbara Capponi – giornalista italiana
 Benedetto Capponi Giulii – politico italiano
 Carla Capponi – partigiana e politica italiana
 Carlo Capponi – partecipante alla sesta edizione del programma televisivo italiano L'isola dei famosi
 Claudio Capponi – violista, pianista e compositore italiano
 Ferdinando Capponi – arcivescovo cattolico italiano
 Franco Capponi – politico italiano
 Gino Capponi – politico, scrittore e storico italiano
 Giuseppe Capponi – architetto italiano
 Lodovico Capponi seniore (1482-1534) – mecenate di Pontormo
 Lodovico Capponi juniore (1533-1618) – figlio del primo, fu oggetto di un ritratto di Agnolo Bronzino
 Luigi Capponi – cardinale e bibliotecario italiano
 Paolo Capponi – atleta italiano
 Pier Capponi – condottiero e politico italiano
 Pier Paolo Capponi – attore e sceneggiatore italiano
 Raffaellino Capponi (Raffaellino del Garbo) – pittore italiano

Altro 
 Capponi – famiglia nobile fiorentina
 Capponi – plurale di Cappone
 Casa Capponi – palazzo di Firenze

Pagine correlate 
 Cappone (disambigua)
 Palazzo Capponi
 Villa Capponi